Ragueneau può riferirsi a:
 Gaston Ragueneau, atleta francese
 Philippe Ragueneau, giornalista e scrittore francese